Князь Андрей Иванович Друцкий-Озерецкий (ок. 1480 — январь 1558) — государственный деятель Великого княжества Литовского.

Биография 

Сын князя Ивана Федоровича Бабича. Наиболее значительный представитель рода Друцких-Озерецких.

Впервые упомянут в 1522 году вместе со своим братом Семеном, в том же году получил привилей за службу и землю в Титвинках в Долговской волости, которую в 1528 году продал Яну Заберезинскому. На дворянском смотре 1528 года князь Андрей Озерецкий выставил 8 всадников.

Помимо фамильной вотчины в Озерцах, Андрей Иванович унаследовал часть владений угасшей ветви князей Друцких-Красных: Худаву и Новое Село в бывшем Друцком княжестве. Из-за этих земель у него был конфликт с князем Дмитрием Романовичем Видиницким из ветви князей Любецких.

В 1541 году Сигизмунд II Август утвердил соглашение между Андреем, князьями Одинцевичами и Толочинскими о Друцком замке, который был предметом спора нескольких семей.

В 1547 году стал наместником Оршанским, сменив умершего князя Василия Толочинского.

Королевский придворный, он в 1551 году получил от великого князя имение Дусяты в Браславском повете. В том же году добился для оршанских мещан, разоренных войнами, освобождения от пошлин на десять лет.

24 декабря 1557 в Вильно составил завещание, разделив владения между сыновьями. Умер в январе 1558.

Семья 

Жена: Анна Васильевна Скепьевская (ум. 1559)

Дети:

 князь Иван Друцкий-Озерецкий (ум. до 1557)
 князь Василий Друцкий-Озерецкий (ок. 1510? — до 1582). Жена: Елизавета Йесман
 князь Богдан Друцкий-Озерецкий (ок. 1520?—1601). Жена: Полония Борисовна Микулич
 князь Михаил Друцкий-Озерецкий (ум. после 1561)
 княжна Мария Друцкая-Озерецкая (ум. 1565). Муж 1) Остафий Васильевич Тышкевич; 2) (1559): Павел Каспрович Островицкий

Литература 

  — С. 49—76
  — С. 601
  — С. 296
  — S. 240—241, XXXV
  — S. 360—364

Андрей